IAAF World Challenge Dakar 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 25 maja 2016 w senegalskim Dakarze. Zawody są kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2016 w Afryce
2016 w lekkoatletyce
2016